Een verkeersweg:
 N401 (Frankrijk)
 N401 (Nederland), zie Provinciale weg 401
 N-401 (Spanje)
 N401 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing